Who Let The Cats Out? er et studiealbum af Mike Stern. Albummet blev udgivet den 15. august 2006 af Heads Up Records.

Spor

Album fra 2006
Jazzalbum